Le Prix Écritures & Spiritualités est un prix littéraire français. Il a été fondé sous le nom Prix des écrivains croyants en 1979 par l'Association des écrivains croyants d'expression française, renommée Association Écritures & Spiritualités en 2015, afin d'attirer l'attention sur un roman ou un essai ayant une dimension spirituelle.

Le prix est décerné par un jury dont les membres sont des écrivains des trois monothéismes : des chrétiens (de toutes confessions), des juifs et des musulmans. En cela, il apporte une dimension originale de dialogue interreligieux en littérature. Le jury est présidé depuis  par l'écrivaine Karima Berger.

Règlement 
« Le prix sera attribué à un livre écrit en français, ouvrage d’inspiration juive, chrétienne ou musulmane (…) devant faire entrer le lecteur dans l’un de ces univers spirituels en exprimant d’une manière ouverte la foi ou tel aspect de la foi, de l’une de ces trois traditions « abrahamiques », ou favoriser, sans syncrétisme, la rencontrer et le dialogue de ces traditions, ou plus largement, éveiller en l’homme d’aujourd’hui le sens du mystère et de la transcendance. Et cela directement ou indirectement, c’est-à-dire non seulement par des textes de théologie et de spiritualité, mais par des romans, des poèmes, des témoignages… » (Extrait)

Lauréats

Prix des écrivains croyants 
 1979 : Jean-Marie Domenach, Ce que je crois, Grasset
 1980 : Michel Lelong, Deux fidélités, une espérance, Le Cerf
 1981 : Cardinal Franz Koenig et Yvonne Chauffin, Église Est Liberté, Robert-Laffont
 1982 : Petru Dumitriu, Zéro ou le point de départ, Le Cerf
 1983 : Roger Bichelberger, Comme un éveilleur d’aurore, Stock. 
 Hommage spécial à Janusz Korczak pour Seul à seul avec Dieu
 1984 : Nicolas Saudray, La Maison des prophètes, Le Seuil
 1985 : Isaac Pougatch, Figures juives, Ramsay
 1986 : Jean Delumeau, Ce que je crois, Grasset. 
 Prix spécial de poésie à Henri Capieu, La source et l’estuaire, Labor et Fides
 1987 : Gustave Martelet, Libre réponse à un scandale – la souffrance et la mort, Le Cerf
 1988 : Denis Desforges, Le Pacifique, Albin Michel
 1990 : Jeanne Champion, Mémoires en exil, Fayard
 1991 : Janine Chanteur, Les petits enfants de Job, Le Seuil 
 1992 : Emmanuel Levinas, Entre nous, Grasset
 1993 : Christiane Singer, Une passion, Albin Michel
 1994 : Andrée Chedid, La Femme de Job, (Maren Sell Éditeurs)
 1995 : François Apathie-Rolland, Qu’as-tu fait de ton père ?, Flammarion
 1996 : Laurence Cossé, Le Coin du voile (Gallimard)
 1999 : Sylvie Germain, Etty Hillesum (Pygmalion Gérard Watelet)
 2001 : Éliette Abécassis, La Répudiée
 2002 : Gabriel Ringlet, Ma Part de gravité (Albin Michel)
 2004 : Colette Kessler, Éclair de la rencontre (Parole et silence)
 2004 : Malek Chebel, Manifeste pour un Islam des Lumières (Hachette Littératures)
 2004 : Vladimir Volkoff, L'Hôte du Pape (Le Rocher)
 2005 : Nathalie Nabert, Liturgie intérieure (Ad Solem)
 2006 : Christian Bobin, Prisonnier au berceau (Mercure de France)
 2007 : Lucien Jerphagnon, Augustin et la sagesse (Desclée de Brouwer)
 2008 : Michel del Castillo, La vie mentie (Fayard)
 2009 : Jean-Marie Kerwich, L'évangile du gitan (Mercure de France)
 2010 : 
Frédéric Brun, Une prière pour Nacha (Stock) 
Catherine Chalier, La nuit, le jour, au diapason de la création (Seuil)
 2011 : 
 François Sureau pour Inigo (Gallimard) en catégorie littérature 
 Véronique Margron pour Fragiles existences (Bayard) en catégorie essai.
 2012 : 
Nathalie Bauer pour Des garçons d’avenir (Philippe Rey éditeur) en catégorie littérature 
 Jacques Arènes pour La quête spirituelle hier et aujourd’hui, un point de vue psychanalytique (Éditions du Cerf) en catégorie essai.
 2013 : 
 Philippe Le Guillou pour Le Pont des anges (Gallimard) en catégorie littérature
 Christiane Rancé pour Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase (Seuil) en catégorie essai.
 2014 : 
 Sorj Chalandon pour Le Quatrième Mur (Grasset) en catégorie littérature
 François Cheng pour Cinq méditations sur la mort autrement dit sur la vie (Albin Michel) en catégorie essai.

Prix Écritures & Spiritualités 
 2015 : 
 Abdellatif Laâbi pour La saison manquante (Éditions de la Différence) en catégorie littérature 
 Marion Muller-Colard pour L’Autre Dieu. La Plainte, la Menace et la Grâce (Labor et Fides) en catégorie essai.
 2016 : Guillaume de Fonclare pour Joë, (Stock) en catégorie littérature ; Florence Quentin pour Vivante Égypte (Desclée De Brouwer) en catégorie essai.
 2017 : Jean-Philippe de Tonnac, pour Azyme, (Actes Sud) en catégorie littérature ; Christine Jordis, Paysage d’hiver, (Albin Michel) en catégorie essai.
2018 : 
 Anne Sibran, pour Enfance d’un chaman (Gallimard, collection Haute Enfance) en catégorie littérature 
 Frédéric Boyer, pour Là où le cœur attend (P.O.L) en catégorie essai.
2019 : 
 Bruno Pellegrino, pour Là-bas, août est un mois d’automne (Éd. Zoé) en catégorie littérature
 Nayla Tabbara (avec Marie Malzac), pour L’Islam pensé par une femme (Bayard) en catégorie essai.

Lien externe 

Écritures & Spiritualités, Prix